Vänner kan syfta på:

 Personer som hyser vänskap 
 Vänner, TV-serie med originaltitel Friends
 Vänner (målning) av Hanna Pauli
 Vänner (musikalbum) av gruppen Samuelssons

Se även 
 Vännerna